Суперкубок Угорщини з футболу 2008  — 9-й розіграш турніру. Матч відбувся 20 липня 2008 року між чемпіоном Угорщини клубом МТК та володарем кубка Угорщини клубом Дебрецен.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

2008
Угорщина
Липень 2008
2008 в угорському спорті